Прибој може бити:

Србија:
 Прибој (Прибој), град и седиште истоимене општине Прибој, Златиборски округ, Република Србија;
 Прибој (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија;
 Прибој (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија;

Босна и Херцеговина:
 Прибој (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Бијељински округ, Република Српска, БиХ;

Босна и Херцеговина:
 Прибој (Бугарска), насеље у Перничкој области, Бугарска.

Види још 
 Прибојевићи